Maren – nome femminile
 7780 Maren – asteroide della fascia principale